Троицкоса́вский уе́зд (Троицкоса́вский о́круг) — административно-территориальная единица в Забайкальской области Российской империи. Административный центр — город Троицкосавск.

История 
В 1872 году из Верхнеудинского округа Забайкальской области выделен Троицкосавский округ. 

В 1896 году в округ входили следующие станичные общества Забайкальского казачьего войска:
 Атамано-Николаевское — правление в станице Атамано-Николаевская, осн. 1727 год, при реке Джида, 5 пос.
 Босинское — правление в станице Босинская, осн. 1728 год, при реке Джида, 5 пос. 
 Желтуринское — правление в станице Желтуринская, осн. 1728 год, при реках Джида (лев.берег) и Желтура, 7 пос. земл-скот
 Киранское — правление в станице Киранская, осн. 1727 год, при р. Киранка, 3 пос.
 Кударинское — правление с станице Кударинcкая, осн. 1730 год, при реке Чикой, 6 пос.
 Мензинское — правление в станице Мензинская, осн. 1730 год, при р.р.Менза и Кумыра, 4 пос.
 Мурочинское — правление в станице Мурочинская, осн. 1727 год, при реке Чикой, 2 пос.
 Усть-Урлукское — правление в станице Усть-Урлукская, осн. 1730 год, при реке Чикой, 4 пос.
 Цаган-Усунское — правление в станице Цаган-Усунская, осн. 1730 год, при р.Селенга, 3 пос.
 Цакирское — правление в станице Цакирская, осн. 1768 год, при реке Джида (левый берег), 15 пос.
 Шарагольское — правление в станице Шарагольская, осн. 1730 год, при реке Чикой (правый берег), 3 пос.

В 1901 году Троицкосавский округ переименован в Троицкосавский уезд. 

В 1920 году Троицкосавский уезд вошёл в состав Прибайкальской области провозглашённой 6 апреля 1920 года Дальневосточной республики (ДВР). 

В 1921 году уезд был ликвидирован, его территория, частично, вошла в состав новообразованной Бурят-Монгольской автономной области.

Современное состояние 
На территории Троицкосавского уезда Забайкальской области сейчас располагаются территории Джидинский, Закаменский, Кяхтинский район Бурятии и Красночикойский район Забайкальского края

Население 
По данным переписи 1897 года в округе проживало 32 807 чел., в том числе: 
 русские — 66,4%, 
 буряты — 32,8%.

Примечания

Литература 
 Птицын, Владимир Васильевич. Селенгинская Даурия : Очерки Забайкальск. края : В 2 ч. с 10 рис. и геогр. карт. Забайкалья - Санкт-Петербург : Экон. типо-лит., 1896.

Ссылки 
 

Уезды и округа Забайкальской области
1870-е годы в Бурятии
Появились в 1872 году в России
Административные единицы, образованные в 1872 году